Wieltje (plaats), een gehucht in Sint-Jan, deelgemeente van de Belgische stad Ieper
 Wieltje (paddenstoel), een paddenstoel